Marange ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Moselle:

Marange-Silvange
Marange-Zondrange 
Kanton Marange-Silvange

Marange bezeichnet außerdem:
Marange-Diamantenfelder, Diamantenfördergebiet in Simbabwe

Marange ist der Familienname folgender Personen:
Florian Marange, französischer Fußballspieler